Elguja Grigalashvili – calciatore georgiano
 Shota Grigalashvili – calciatore georgiano
 Tato Grigalashvili – judoka georgiano
 Tornik'e Grigalashvili – calciatore georgiano